Jolan est une rivière française qui coule dans le département de l'Allier.
 Jolan fils de Thorgal  est un personnage de la bande dessinée Thorgal.
 Jolan ou Jolán peuvent faire référence à :
 Jolán Földes (1902–1963), une écrivaine hongroise.
 Jolán Kleiber (née en 1939), une ancienne athlète hongroise spécialiste du lancer du disque.